Кёрк, Керк () — английская фамилия. Известные носители:

 Кёрк, Джемайма (род. 1985) — англо-американская художница и актриса.
 Керк, Джон (1832—1922) — шотландский натуралист.
 Кёрк, Домино (род. 1983) — англо-американская певица.
 Кёрк, Лола (род. 1990) — англо-американская актриса и автор-исполнитель.
 Кёрк, Норман (1924—1974) — новозеландский политик, премьер-министр Новой Зеландии.
 Кёрк, Марк (род. 1959) — американский политик.
 Керк, Расселл (1918—1994) — американский писатель, политолог, историк, социальный критик и литературовед.
 Кирк, Ричард (1956—2021), британский музыкант.
 Кёрк, Роланд (1935—1977) — американский джазмэн, мультиинструменталист, освоивший тенор-саксофон, флейту и многие другие инструменты.
 Кёрк, Саймон (род. 1949) — английский музыкант.
 Кёрк, Томас (1828—1898) — британско-новозеландский ботаник.
 Кёрк, Шерридан (род. 1981) — тринидадский легкоатлет, участник летних Олимпийских игр 2004 года.

См. также 
 Кирк

Примечания